Coming Up може означати: 

Coming Up — третій студійний альбом англійського гурту . 
 «Coming Up»  — пісня Пола Маккартні з його третього студійного сольного альбому McCartney II. 
Coming Up — оригінальна назва британського телесеріалу «Підйом».